Suicidal Records — американский независимый лейбл звукозаписи, базирующийся в Лос-Анджелесе. Основан в 1985 году братьями Майком и Джимом Мьюирами, ликвидирован в 1987 году, и возрождён в 1997 году.

История (1985—1987) 
Считается, что Suicidal Tendencies временно прекратили существование в 1983 году. Однако это не совсем так. Майк и Джим Мьюиры основали независимый звукозаписывающий лейбл Suicidal Records. Целями лейбла были выпуск как альбомов Suicidal Tendencies, так и групп соседского окружения Венис-Бич и Санта-Моники. Дебютным релизом этой небольшой звукозаписывающей компании стала пластинка Welcome To Venice, сборник, на котором дебютировали такие группы, как No Mercy, Beowulf и Excel. Также в процессе записи этого сборника образовался проект под названием Los Cycos, состоявший из участников Suicidal Tendencies (Рокки Джорджа, Майка Мьюира) и No Mercy (Майка Кларка и Сэла Троя). Песня Los Cycos «It’s Not Easy» была переиздана позже, в 1989 году, на альбоме Suicidal Tendencies Controlled By Hatred/ Feel Like Shit... Deja Vu. Открывал компиляцию трек Suicidal Tendencies, записанный в составе Майк Мьюир, Луиче Майорга, Рокки Джордж и Ральф Эррера — (Look Up!)The Boys Are Back.

Всего на Suicidal Records выпущено 4 альбома: упомянутая компиляция Welcome To Venice (1985), дебютный альбом Beowulf (1986), дебютный (и единственный) альбом No Mercy «Widespread Bloodshed, Love Runs Red» (1986) и альбом группы Excel «Split Image» (1987).

В процессе деятельности лейбла Suicidal Records, Майк Мьюир пришёл к решению, что для издание альбома Suicidal Tendencies, всё же, лучше будет найти выпускающую компанию с более мощными возможностями, особенно в организации дистрибуции альбомов. Таким образом, он пришёл на Caroline Records, низкобюджетное отделение звукозаписывающего гиганта Virgin Records. На Caroline Records позже были изданы и последующие альбомные работы Excel «Tapping Into Eternal Void» и Beowulf 1988 года Lost My Head… But I’m Back on the Right Track.

История (с 1997)

Группы, выпускавшиеся на лейбле

1985—1987 
 Suicidal Tendencies

с 1997 
 Suicidal Tendencies
 Infectious Grooves
 
 Cyco Miko — псевдоним Майка Мьюира, его сольный проект
 My Head
 The Funeral Party
 Creeper
 Musical Heroin

Примечания

Ссылки 
 Encyclopaedia Metallum 

Лейблы звукозаписи США
Инди-лейблы
Хардкор лейблы
Метал-лейблы
Лейблы альтернативного рока
Лейблы звукозаписи, основанные в 1985 году